Kto się boi Virginii Woolf? (sztuka)
 Kto się boi Virginii Woolf? (film)